Bettmar ist der Name zweier, nur 20 Kilometer auseinanderliegender Dörfer in Niedersachsen:

 Bettmar (Schellerten) im Landkreis Hildesheim
 Bettmar (Vechelde) im Landkreis Peine